Firefox kan syfta på:

 Mozilla Firefox – en webbläsare av Mozilla
 Firefox OS – ett mobilt operativsystem av Mozilla
 Firefox (roman) – en roman från 1977 av Craig Thomas
 Firefox (film) – en film från 1982, baserad på romanen Firefox
 Firefox AK (1979–), en svensk musiker

Se även
 Kattbjörn#Kattbjörnen i kulturen för förebilden till webbläsarnamnet